

Cinema
Il collezionista (The Collector), film diretto da William Wyler (1965)
Il collezionista (Kiss the Girls), film diretto da Gary Fleder (1997)
Il collezionista (Neitoperho), film diretto da Auli Mantila (1997)

Letteratura
Il collezionista (Kiss the Girls), romanzo di James Patterson
Il collezionista (Justice Denied), romanzo giallo di Robert K. Tanenbaum
Il collezionista (Hobbyist), racconto breve di fantascienza di Eric Frank Russell
Il collezionista, raccolta di racconti di fantascienza di Eric Frank Russell che prende il nome dal racconto omonimo
Il collezionista (The Collector) – romanzo di John Fowles del 1963

Altro 
Il collezionista, mensile di filatelia edito da Bolaffi
Il collezionista (The Most Toys) – episodio della terza stagione di Star Trek: The Next Generation
Il Collezionista – personaggio dei fumetti Marvel Comics
Il Collezionista – personaggio dei fumetti creato da Sergio Toppi